Карл Виктор Густафсон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Асарума», где прошёл путь от детской команды до основной. В её составе начал взрослую карьеру в 2012 году в третьем дивизионе. За пять сезонов, проведённых в команде принял участие в 109 играх и забил одиннадцать мячей. В декабре 2016 года перешёл в «Карлскруну», где провёл один сезон.

В ноябре 2017 года перешёл в «Мьельбю», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. Первую игру в его составе провёл 8 апреля 2018 года в первом туре первого шведского дивизиона с «Хусварной», появившись на поле в стартовом составе. В первый сезон в команде стал победителем дивизиона, а на следующий клуб занял первую строчку в турнирной таблице Суперэттана и вышел в Алльсвенскан. 15 июня 2020 года Густафсон дебютировал в чемпионате Швеции в игре с «Мальмё».

Достижения 
 Победитель Суперэттана: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Асарум»
Игроки ФК «Карлскруна»
Игроки ФК «Мьельбю»